Бертила од Сполета (, 860 - , децембар 915) била је супруга Беренгара Фурланског.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 860.
Умрли 915.